Život uživo (TV emisija)
Život uživo (Majke)